Carboni je priimek več znanih oseb:

 Amadeo Carboni (*1965), italijanski nogometaš
 Bernardino Carboni, italijanski umetnostni zgodovinar  
 Francesco Carboni (1746—1817), italijanski pesnik
 Giacomo Carboni (1889—1973), italijanski general
 Luca Carboni (*1967), italijanski pop glasbenik